In het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2011 werd gestreden om het FIM-wereldkampioenschap in de wegraceklassen MotoGP, Moto2 en 125 cc. Het is het 63e seizoen van de Grand Prix-wegrace. Om de titel in MotoGP wordt voor 10e keer gestreden, in de Moto2 voor het 2e seizoen. De 125 cc-klasse staat voor de 63e en laatste keer op het programma. Deze klasse wordt volgend jaar vervangen door de Moto3.

In de MotoGP behaalde de Australiër Casey Stoner zijn tweede wereldtitel in deze klasse. In de Moto2 veroverde de Duitser Stefan Bradl de wereldtitel. De Spanjaard Nicolás Terol verwierf de wereldtitel in de 125 cc-klasse.

Tijdens de GP van Maleisië overleed de Italiaan Marco Simoncelli als gevolg van een crash. Hij viel in de 2e ronde van zijn motorfiets en werd vervolgens aangereden door Colin Edwards en Valentino Rossi. Hij overleed kort daarna in het medisch centrum van het circuit. De race werd vanwege dit ongeluk afgelast.

Kalender 
Er werd in 2011 gereden op achttien circuits in dertien landen op vier continenten. In de MotoGP werden achttien races verreden, in de Moto2 en Moto3 zeventien. Het seizoen startte op 20 maart met een avondrace in Qatar op het circuit Losail. Tijdens de GP van de Verenigde Staten op Laguna Seca reed alleen de MotoGP. De laatste race werd op zondag 6 november op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia verreden. Met uitzondering van de TT Assen, die traditioneel op zaterdag wordt verreden, vonden alle races op zondag plaats.

Puntentelling 
Per race krijgen de eerste vijftien geklasseerde coureurs punten toebedeeld, die opgeteld de eindstand van het kampioenschap bepalen. Punten worden alleen vergeven indien een coureur over de finish komt. Bij het constructeurskampioenschap krijgt de fabrikant de punten van de hoogstgeëindigde rijder per race.

MotoGP

Coureurs en teams 

Opmerkingen
 † — Marco Simoncelli overleed na een ongeluk tijdens de GP van Maleisië.
 ‡ — Loris Capirossi reed zijn laatste wedstrijd ooit in de MotoGP met nummer 58, als eerbetoon aan Simoncelli.

Resultaten

Coureurs

‡ – Marco Simoncelli verongelukte tijdens Grand Prix-wegrace van Maleisië 2011 en als gevolg daarvan werd de race geannuleerd.

Constructeurs

Moto2

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs

125 cc

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Constructeurs